Fenal puede referirse a:

 el nombre común de la planta Brachypodium phoenicoides;
 el nombre común de la planta Brachypodium retusum.